В одиночному розряді тенісного турніру WTA Christchurch 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Регіна Маршикова здобула титул, у фіналі перемігши Сільвію Ганіку 6-2, 6-1.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA Christchurch